Безіменний — струмок в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Права притока річки Росі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 7,33 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,79  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,08 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Мала Вільшанка. Тече переважно на північний захід через село Бакали і на південній околиці села Городище впадає у річку Рось, праву притоку річки Дніпра.

Цікаві факти 
 У селі Мала Вільшанка струмок перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Київської та Вінницької областей через Білу Церкву — Тетіїв — Липовець — Гуменне. Загальна довжина — 157,2 км.).
 На струмку є декілька газових свердловин.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району